Stazione di Porto Torres – principale stazione ferroviaria di Porto Torres per dimensione, attiva dal 1991 nella via Fontana Vecchia
 Stazione di Porto Torres Marittima, già stazione di Porto Torres – originaria stazione ferroviaria di Porto Torres sita in via Ponte Romano, sostituita dalla precedente nel 1991, successivamente dismessa ed infine riattivata come fermata nel 2016.
 Stazione di Porto Torres Marittima – scalo merci ferroviario del porto di Porto Torres, dismesso nella seconda metà del Novecento.
 Stazione di Porto Torres Marittima – fermata capolinea della ferrovia per il servizio passeggeri situata dinanzi alla stazione marittima del porto di Porto Torres, attiva dal 2004 al 2016.
 Stazione di Porto Torres Piazza Cristoforo Colombo – fermata per il servizio viaggiatori nel porto ed in seguito capolinea ferroviario, attiva dal 1937 al 2004 nell'omonima piazza di Porto Torres.